Drudkh (с санскрита переводится как лес) — украинская метал-группа из Харькова, играющая в стиле атмосферный блэк-метал. Лирику большинства композиций составляют стихи классических украинских поэтов, среди них Тарас Шевченко, Александр Олесь, Лина Костенко. В частности, альбом Лебединий шлях почти целиком построен на тексте поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки» (1841). В качестве интродукций на альбомах Кров у наших криницях и Відчуженість в звучание песен вовлечены фрагменты звуковых дорожек из украинских фильмов «Мамай» (2003) и «Атентат (Осіннє вбивство в Мюнхені)» (1995). В оформлении дисков используются картины украинских и русских художников (В. Перова, И. Левитана, М. Кривенко, В. Лопаты и др.).

Музыкальная и лирическая составляющая 
Первые два альбома Drudkh, Forgotten Legends (2003) и Autumn Aurora (2004), представляют собой гипнотический атмосферный блэк-метал, в котором заметно влияние Burzum. Тексты на них англоязычные и посвящены природе.

Начиная со следующего альбома, Лебединий шлях (2005), проект заметно меняет вектор творчества: на смену англоязычной лирике приходят стихи известных украинских поэтов (как правило, на историческую и социальную тематику), начинают использоваться фольклорные инструменты.

Творческий перелом в 2005 году коснулся не только Drudkh: в это же время прекращает функционировать предыдущий сайд-проект музыкантов — Hate Forest, в рамках которого было выпущено четыре полнометражных альбома с «классическим» агрессивным блэк-металом, и появляется новый Blood of Kingu, являющийся экспериментальным блэк-металом на тему древней мифологии (преимущественно шумерской).

Из ряда последующих альбомов, которые записывались в заданном направлении (Кров у наших криницях (2006), Відчуженість (2007), Microcosmos (2009)) выделяется альбом Пісні скорботи і самітності (2006), на котором представлен чистый акустический фолк.

Альбом Пригорща зірок (2010) знаменует новый виток творчества Drudkh. На этот раз упор делается на набравший популярность поджанр шугейз / пост-блэк-метал (блэкгейз).

В следующем 2011 году музыканты Drudkh записывают в рамках нового проекта Old Silver Key альбом Tales of Wanderings. Делают это они совместно с создателем блэкгейза французом Стефаном По, известным как Neige, что подтверждает увлечение новым жанром. Вокалист и мультиинструменталист Neige, известный по таким проектам, как Alcest, Amesoeurs, Peste Noire и Lantlôs, записал для альбома вокальные партии.

В феврале 2012 году был выпущен девятый студийный альбом Вічний оберт колеса.

Также в 2012 году у ещё одного сайд-проекта музыкантов Drudkh —- Rattenfänger () — вышел альбом «Epistolae Obscurorum Virorum», записанный в жанре дэт-метал.

В 2014 году был выпущен сплит с британцами Winterfylleth, а также компиляция Eastern Frontier in Flames.

Десятый альбом, получивший название Борозна Обірвалася, был выпущен в 2015-ом году.

Участники 
 Thurios (Роман Благих) — вокал, клавишные (Astrofaes, Hate Forest, Blood of Kingu, Kladovest)
 Роман Саенко — гитара, бас (Hate Forest, Blood of Kingu)
 Кречет — бас, клавишные (Astrofaes, Blood of Kingu)
 Влад — ударные, клавишные

Дискография 
На сегодняшний день Drudkh выпустили 11 полноформатных альбомов, 2 мини-альбома, 4 сплита и 1 сборник.

Полноформатные альбомы 
 2003 — Forgotten Legends
 2004 — Autumn Aurora
 2005 — Лебединий шлях
 2006 — Кров у наших криницях
 2006 — Пісні скорботи і самітності
 2007 — Відчуженість
 2009 — Microcosmos
 2010 — Пригорща зірок
 2012 — Вічний оберт колеса
 2015 — Борозна Обірвалася
 2018 — Їм часто сниться капіж

Мини-альбомы 
 2007 — Anti-Urban
 2010 — Slavonic Chronicles

Сплиты 
 2014 — Thousands of Moons Ago / The Gates (с Winterfylleth)
 2016 — Той, хто говорить з імлою / Pyre Era, Black! (с Hades Almighty)
 2016 — Зраджені сонцем / Hagringar (с Grift)
 2017 — Somewhere Sadness Wanders / Schnee (IV) (с Paysage d’Hiver)

Сборники 
 2014 — Eastern Frontier in Flames
 2019 — Кілька рядків архаїчною українською

Примечания 

Блэк-метал-группы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Квартеты
Исполнители Season of Mist